Джорбенадзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джорбенадзе, Автандил Христофорович (род. 1951) — грузинский политик, государственный министр Грузии.
 Джорбенадзе, Владимир Клементьевич (1912/13—1982) — советский футболист.
 Джорбенадзе, Гиви Ирадионович (род. 1929) — советский футболист.
 Джорбенадзе, Саша Тариеловна (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.